In Frankreich wurden zwischen 1956 und 2002 über 70 Nuklearanlagen in Betrieb genommen. Der erste Forschungsreaktor zur Energiegewinnung wurde vom Commissariat à l’énergie atomique (CEA) in Marcoule gebaut, der letzte, der Reaktor Creys-Malville in Creys-Mépieu im Département Isère, der auch kommerziell genutzt wurde. 57 kommerziell genutzte Reaktoren sind noch in Betrieb.

In 19 von 57 kommerziellen Reaktoren wurden „zweifelhafte Dampfgeneratoren“ verbaut. Diese sind unten durch eine Tilde (~) gekennzeichnet.

Im Jahr 2020 wurde das Kernkraftwerk Fessenheim dauerhaft abgeschaltet, so dass 56 kommerzielle Reaktoren verblieben. Sie werden alle von Électricité de France (EDF) betrieben, an insgesamt 18 Standorten.

Die französische Regierung hat 2020 eine Verlängerung für alle in Betrieb befindlichen Reaktoren um weitere 10 Jahre von 40 auf 50 Jahre Laufzeit angekündigt. Dies wurde von der französischen Aufsicht 2021 unter Auflagen genehmigt.

Der 3. Block in Flamanville soll nun nach vielen Bauverzögerungen 2023 kritisch werden und 2024 in den kommerziellen Betrieb gehen.

Im Mai 2022 waren wegen Sonder-Reparaturen im Sicherheitseinspeisesystem, 10-Jahres-Revision, Brennelementewechsel und normalen Wartungsarbeiten nur 30 von 56 Reaktoren in Betrieb.

Zuletzt hat die Französische Regierung 14 neue Kernkraftwerke und zukünftig neue Typen von Kernkraftwerken als Ersatz für die zukünftig altersbedingt, stillgelegten Kernkraftwerke angekündigt. Kernkraftwerke sollen keine Spitzenlasten mehr abfangen und nur für die Grund- und Mittellast zur Verfügung stehen. Mindestens 50 % des französischen Stroms sollen weiterhin aus Atomkraft kommen. Photovoltaik und Wind, sowie Energieeinsparungen sollen die nicht ersetzte Lücke schließen. Mit Wärmedämmung kann besonders der Stromverbrauch von Klimaanlagen, Wärmepumpen und Nachtstromspeicherheizungen reduziert werden. Wegen der Invasion Russlands in die Ukraine im Februar 2022 sollen Erdgaskraftwerke keine signifikante Rolle mehr spielen.

Liste der Kernkraftwerke 
Rot unterlegte Anlagen sind stillgelegt

Weitere kerntechnische Anlagen 
 Kernforschungszentrum Cadarache
 Endlager für schwach- mittelaktive Abfälle Centre de la Manche, seit 1994 geschlossen
 Endlager für schwach- mittelaktive Abfälle Centre de l’Aube
 „Felslabor“ Bure, Versuchsanlage mit dem Ziel der Errichtung einer Endlagerstätte für mittel- und hochradioaktive Nuklearabfälle
 Institut Laue-Langevin (Kernforschungszentrum)
 Nuklearanlage Marcoule
 Uranaufbereitung und -konversion in Tricastin
 Wiederaufarbeitungsanlage La Hague

Landkarte

Siehe auch 
 Kernenergie in Frankreich
 Liste von Kernkraftanlagen
 Liste der Kernkraftwerke
 Liste von Unfällen in kerntechnischen Anlagen (INES Stufe 4 bis 7)
 Liste von Störfällen in europäischen kerntechnischen Anlagen (INES Stufe 2 bis 3)

Weblinks 

 Frankreich droht die nächste Jahrhundertdürre

Einzelnachweise 

!Liste der Nuklearanlagen in Frankreich
!Liste der Nuklearanlagen
Frankreich

en:List of nuclear reactors#France